Jaca est notamment un toponyme hispanique, une race de chevaux et un fruit exotique.

Étymologie

Étymologie du toponyme Jaca 
 Pendant l'antiquité, la ville de Jaca en Espagne portait le nom de Iaca ou Iacca, dérivé du peuple préromain iacetanos ou jacetani (en grec classique iakketanoi, en latin iacetani) qui peupla la zone nord de l'Aragon au sud des Pyrénées, ayant peut-être un lien avec les aquitains (aquitanos en espagnol).

Étymologie des animaux jaca 
Selon le Dictionnaire de la langue espagnole de la Real academia española, le mot espagnol jaca à trois sens :
 (nom f.) Cheval dont la toise ne dépasse pas un mètre et demi ;
 (nom f.) Jument ;
 (nom f.) Coq anglais de combat dont on laisse pousser les ergots.

Selon ce dictionnaire, le mot espagnol jaca provient de l'espagnol ancien haca, lui-même de l'ancien français haque, lui-même dérivant de l'anglais hack, diminutif de hakeney, de Hackney, localité voisine de Londres, célèbre pour ses chevaux.

Étymologie du fruit jaca 
 L'arbre jaquier étant originaire d'Inde et du Bangladesh, jaca tient son étymologie du mot malayalam chakha ou chakka désignant cet arbre.

Toponyme 

 Jaca, une commune  dans la communauté autonome d'Aragon, province de Huesca en Espagne, et capitale de la comarque de la Jacétanie ; 

Le toponyme Jaca fait également partie de nombreuses communes et localités de la communauté autonome d'Aragon et de la province de Huesca voisines de Jaca :
 Castiello de Jaca, une commune d'Espagne dans la comarque de Jacétanie à  au nord de Jaca ;
 Puente la Reina de Jaca, une commune d'Espagne dans la comarque de Jacétanie à  à l'ouest de Jaca ;
 Santa Cilia de Jaca, ancien nom de Santa Cilia, une commune d'Espagne dans la comarque de la Jacétanie à l'ouest  de Jaca;
  (ou Santa Engrazia de Chaca), une commune d'Espagne dans la comarque de la Jacétanieà  à l'ouest de Jaca ;
 Hoz de Jaca, une commune d'Espagne dans la comarque de l'Alto Gállego à  au nord est de Jaca ;
  (ou O Pueyo de Tena ou Pueyo de Chaca), une localité d'Espagne de la commune de Panticosa, dans la comarque de l'Alto Gállego à  au nord-est de Jaca au bord du lac Búbal ;
  (ou Piedrafita de Tena ou Piedrafita de Chaca), une localité d'Espagne de la commune de Biescas, dans l'Alto Gállego à  au nord-est de Jaca au bord du lac Búbal ;
  (ou Sieso), une localité d'Espagne de la commune de Caldearenas dans l'Alto Gállego à  au sud de Jaca.

 Jaca, le nom occitan de la commune de Jacque dans le département français des Hautes-Pyrénées (Iaqua et Jaqua au Moyen Âge)

Histoire 
 Le soulèvement de Jaca, une tentative de renversement du gouvernement espagnol du général Berenguer menée le  par un groupe de militaires républicains.

Personnalités

Sainte chrétienne 
 Orosia de Jaca, une sainte chrétienne, patronne de la Jacetania (capitale : Jaca) et de l'Alto Gállego, deux comarques de la province de Huesca.

Autres personnalités 
 Francisco José de Jaca (1645-1690), un religieux aragonais qui s'insurgea contre l'esclavage des Noirs pratiqué en Amérique ;
 António Francisco Jaca (1963-), un prélat et évêque catholique angolais.

Sports 
 Le Club Hielo Jaca, un club de hockey sur glace espagnol de la ville de Jaca.

Race 
 La Jaca Navarra ou cheval navarrais, une race de petit chevaux de travail originaire de la communauté forale de Navarre, région autonome du nord de l'Espagne.

Faune 
 Diplocentrus jaca, une espèce de scorpions de la famille des Scorpionidae endémique du Mexique ;
 Loxosceles jaca, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Sicariidae endémique du Mexique.

Botanique 
 La jaca, nom portugais du jacquier (arthocarpus heterophyllus), arbre tropical à gros fruits de la famille des Moraceae surnommé le « fruit du pauvre ». Dans de nombreuses langues, l'appellation de l'arbre et du fruit rappelle le nom portugais jaca :

Littérature 
 , une maison d'édition italienne dont le siège se trouve à Milan, qui tire son nom du fruit jaca en portugais.

Télévision 
  (la Jument Francisca ou la Jument Françoise), un épisode de la série télévisée pour enfants espagnole  diffusée en Espagne de 1979 à 2000, mettant en scène une jument en peluche appelée Paca. Paca est un diminutif espagnol de Francisca ;
  (« Le pied dans le jaquier »), une telenovela brésilienne qui se passe dans une plantation de jacquiers.

Références